Det finns flera personer med detta eller liknande namn;

Per Eriksson Sparre (1592-1647), vanligen Peder Sparre, svensk friherre, riksråd, president Göta hovrätt
Per Persson Sparre (1633-1669), svensk friherre, diplomat, lantmarskalk och hovrättsråd
Per Larsson Sparre (1628-1692), svensk friherre, fransk greve, rikstygmästare och ambassadör
Pehr Sparre (1790-1871), svensk greve, överste och författare
Pehr Ambjörn Sparre, svensk greve och uppfinnare